Centreville ist der Name mehrerer 

Orte in Kanada:
 Centreville (Neufundland)
 Centreville (New Brunswick)
 Centreville (Nova Scotia)
 Centreville (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Centreville (Alabama)
 Centreville (Delaware)
 Centreville (Illinois)
 Centreville (Maryland)
 Centreville (Michigan)
 Centreville (Mississippi)
 Centreville (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Centreville Armory, in Centreville, Maryland, ID-Nr. 85002666
 Centreville Mill, in West Warwick, Rhode Island, ID-Nr. 05000582
 Centreville-Fentress Historic District, in Chesapeake, Virginia, ID-Nr. 03000562

Siehe auch:
 Centerville